Il singolare del torneo di tennis Internationaler Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tímea Babos che ha battuto in finale Korina Perkovic 1-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Laura Siegemund (quarti di finale)
 Anaïs Laurendon (secondo turno)
 Julia Mayr (primo turno)
 Stephanie Vogt (primo turno)

 Conny Perrin (secondo turno)
 Sarah Gronert (secondo turno)
 Tímea Babos (campionessa)
 Zuzana Luknárová (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaler Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal 2011